Viaje sentimental puede referirse a:

 Viaje sentimental por Francia e Italia, novela]del escritor inglés Laurence Sterne publicada el 27 de febrero de 1768.
 'Viaje sentimental, película de Argentina dirigida por Verónica Chen estrenada en 2010.